Капрі — острів у Тірренському морі в Італії.
 Капрі — муніципалітет і місто на острові.

 Капрі — вид одягу.